Pessoas
 Albano Portugal Durão  — militar português

 Geografia da Itália
 Albano Laziale  — comuna da província de Roma, região Lácio, Itália
 Albano Vercellese  — comuna da província de Vercelli, região Piemonte, Itália
 Albano Sant'Alessandro  — comuna da província de Bégamo, região Lombardia, Itália

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história